John Hicks může být:

 John Hicks (1904–1989) – anglický ekonom
 John Hicks (hráč kriketu) (1850–1912) – anglický kriketista
 John Hicks (hudebník) (1941–2006) – americký jazzový klavírista
 John Hicks (fotbalista) (1951–2016) – americký fotbalista
 John Hicks (baseballista) (* 1989) – americký baseballista